Jméno a příjmení Jan Pauly se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Pauly (kněz) – český římskokatolický kněz a první smíchovský arciděkan
 Jan Pauly (politik) – český politik a československý ministr v letech 1969–1970, synovec předešlého
 Jan Pauly (právník) – český právník a od roku 2012 děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni